Gould může být:

příjmení
 Billy Gould (* 1963), americký hudebník
 Claudia Gould (* 1956), americká kurátorka
 Edd Gould (1988–2012), anglický autor animovaných filmů
 Elliott Gould (* 1938), americký herec
 Glenn Gould (1932–1982), kanadský klavírista
 Gordon Gould (1920–2005), americký fyzik
 Horace Gould (1921–1968), anglický automobilový závodník
 Jay Gould (1836–1892), americký podnikatel
 Jay Gould II (1885–1932), americký tenista
 John Gould (1804–1881), anglický ornitolog
 Laurence McKinley Gould (1896–1995), americký geolog a polárník
 Nolan Gould (* 1998), americký dětský herec
 Shane Gouldová (* 1956), australská plavkyně
 Stephen Jay Gould (1941–2002), americký zoolog 

další významy
 Gouldův záliv, záliv v Antarktidě
 Gouldův pás, prstenec hvězd v Mléčné dráze
 Gould (Arkansas), sídlo v USA
 Gould (Oklahoma), sídlo v USA